S'intitolano così diversi album live:

Live at the Fillmore East dei Jefferson Airplane pubblicato nel 1998
Live at the Fillmore East di Jimi Hendrix pubblicato nel 1999
Live at the Fillmore East di Neil Young pubblicato nel 2006

Pagine correlate 
Fillmore East